Big Chief Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Chief Mountain (Alaska)
 Big Chief Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Chief Mountain (Begriffsklärung)